El Holden Astra es un automóvil de turismo del segmento C del fabricante australiano Holden.

Sobre la primera (LB y LC; 1984-1987) y segunda (LD; 1987-1989) generación del Holden Astra, véase Nissan Pulsar (N12 y N13).
Sobre la tercera (TR; 1995-1998), cuarta (TS; 1998-2005), quinta (AH; 2004-2009), sexta (PJ; 2015-2016) y séptima (BK; 2016-2020) generación del Holden Astra, véase Opel Astra (F, G, H, J y K).
Sobre la séptima generación en variante sedán (BL; 2016-2020), véase Chevrolet Cruze (D2LC/D2LC-K).

Enlaces externos 

Astra